Арлингтон Хајтс има више значења:
 Арлингтон Хајтс (Вашингтон)
 Арлингтон Хајтс (Пенсилванија)
 Арлингтон Хајтс (Илиноис)
 Арлингтон Хајтс (Охајо)